Kinor ist die Bezeichnung für

 Kinnor, biblisches Saiteninstrument von König David
 Kinor (Filmstudio), jüdisches Filmstudio in Polen 1936–1948
 Kinor David, wichtigster Filmpreis in Israel